Артём Алекса́ндрович Ки́слый (; ) — белорусский и российский хоккеист, правый нападающий. Мастер спорта Республики Беларусь. В настоящее время является игроком гродненского «Немана», выступающего в Белорусской экстралиге.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Артём Кислый начал 2004 году в своём родном клубе «Неман-2», проведя в сезоне 2004/2005 две игры.

С 2005 по 2009 года выступал в различных клубах Челябинска: «Трактор-2», «Трактор» и «Белые Медведи». 17 ноября 2009 года «Трактор» отзаявил Кислого. В этот же день перешёл в клуб высшей лиги орский «Южный Урал».

В июне 2010 года вернулся на родину, подписав с контракт с «Неманом». Следующим летом 2011 года находился на просмотровом контракте в ханты-мансийской «Югре». Однако ханты-мансийская команда не стала подписывать с ним контракт, после чего Кислый вернулся в Гродно. В сезоне 2012/2013 в составе «Немана» стал чемпионом Белоруссии, переиграв в финальной серии жлобинский «Металлург».

27 июня 2013 года подписал контракт с нефтекамским «Торосом».

В сезоне 2016/17 подписал контракт c Неман.

В сезоне 2020/21 подписал контракт c Шахтёр.

В сезоне 2021/22 подписал контракт c Металлург.
 
В сезоне 2022/23 подписал контракт c Неман.

Международная 
В 2009 году был приглашён в молодёжную сборную Белоруссии на молодёжный чемпионате мира 2009.

В 2013 году в составе основной сборной принял участие на чемпионате мира 2013.

В 2018 году в составе основной сборной принял участие на чемпионате мира 2018.

Достижения 
 Вице-чемпион Белоруссии (2012)
 Чемпион Белорусской экстралиги (2013)
 Обладатель Кубка Братины (2015)
 Чемпион Белорусской экстралиги ( в сезоне 2016/2017,2017/2018,2021/2022)

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 15 сентября 2018 года

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты России
Хоккейные правые нападающие
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Торос»